Els drepanosàurids (Drepanosauridae) constitueixen una família de rèptils que visqueren al Carnià, al període Triàsic, fa entre 220 i 216 milions d'anys.

Sistemàtica

Taxonomia 
 Família Drepanosauridae
 Gènere Dolabrosaurus
 Gènere Drepanosaurus
 Gènere Hypuronector
 Gènere Megalancosaurus
 Gènere Vallesaurus

Filogènia 
El cladograma següent segueix l'anàlisi de Senter del 2004.

Referències 

Sauròpsids del Triàsic